Süßer die Glocken nie klingen (Nunca las campanas sonaron más dulcemente) es un tradicional  villancico navideño alemán, cuyo texto fue escrito por el teólogo y pedagogo Friedrich Wilhelm Kritzinger (1816 – 1890) y cuya música es una melodía popular de Turingia del año 1808, titulada Seht wie die Sonne dort sinket.

Texto 
El texto, que se compone de tres estrofas (de ocho versos cada una), hace referencia – como numerosos otros villancicos – al sonido de las campanas, que suenan durante las navidades. En particular, el hecho de que su sonido es particularmente dulce durante el periodo navideño, más que en cualquier otro periodo del año:

Versiones discográficas 
La pieza ha sido versionada por numerosos cantantes y grupos musicales, como:
 Erkan Aki
 Gabi Albrecht
 Peter Alexander (en los álbumes Wunderschöne Weihnachtszeit del 1972 y Weihnachten mit Peter Alexander del 1985)
 Roberto Blanco (en el álbum Christmas en Cuba del 1999)
 Boney M
 Sarah Connor (versión en inglés en el álbum Christmas in My Heart del 2005)
 Cuesta Cordalis (en el álbum Weihnachten mit Cuesta Cordalis del 1996)
 Aldo Crianza
 The Flippers (en el álbum Weihnachten mit den Flippers del 1987)
 Rex Gildo
 Heino
 Hansi Hinterseer
 Julio Iglesias (en el álbum Ein Weihnachtsabend mit Julio Iglesias del 1978)
 Judith & Mel
 Udo Jürgens
 Anna Maria Kaufmann
 Mara Kayser (en el álbum Ein frohes Fest wünscht Mara Kayser del 1998)
 René Kollo
 Dieter Thomas Kuhn
 Audrey Landers (en el álbum Das Audrey-Landers-Weihnachts-Álbum del 1992)
 Vicky Leandros
 Patrick Lindner
 Mireille Mathieu (en el álbum Und wieder wird salen Weihnachtszeit del 1976)
 Nana Mouskouri (en el álbum Nana Mouskouri singt die schönsten deutschen Weihnachtslieder del 1973)
 Jantje Smit
 SWiM
 Tennessee
 Tölzer Knaben Chor
 Unheilig (en el álbum Frohes Fest del 2002)
 Lena Valaitis
 Roger Whittaker

Referencias

Enlaces externos 
 
  canción

Canciones navideñas